Alsdorf ist der Name folgender Orte:

 Alsdorf, Stadt in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Alsdorf (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Alsdorf (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) in Rheinland-Pfalz
 Alsdorf (Wolfersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wolfersdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Alsdorf (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Alsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Alsdorf (1904–1978), deutscher Indologe

Siehe auch:
 Ahlsdorf (Begriffsklärung)
 Burg Alsdorf, Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert